Газис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Газис, Антимос (1758—1828) — греческий просветитель и писатель, картограф, один из руководителей революционного общества Филики Этерия.
 Газис, Георгиос (род. 1981) — греческий боксёр.
 Газис, Спиридон (1835—1920) — греческий иконописец и художник второй половины XIX — начала XX веков.
 Газис, Феодор (ок. 1370 — 1475) — греческий гуманист и переводчик Аристотеля.